Emanuel von Graffenried ist der Name folgender Personen:

* Emanuel von Graffenried (Schultheiss) (1636–1715),  	Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern
 Emanuel von Graffenried (Patrizier) (1726–1787), Schweizer Patrizier und Politiker

Siehe auch:
 Toulo de Graffenried (Emmanuel de Graffenried; 1914–2007), Schweizer Automobilrennfahrer